Vaudoyer ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Vaudoyer (1756–1846), französischer Architekt
 Jean-Louis Vaudoyer (1883–1963), französischer Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Léon Vaudoyer (1803–1872), französischer Architekt